Эрсено́й () — село в Веденском районе Чеченской Республики. Административный центр Эрсенойского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Гумс, в 15 км к северо-востоку от районного центра Ведено.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — сёла Нижние Курчали и Средние Курчали, на востоке — Кошка-Аре, на северо-западе — сёла Меседой и Агишбатой, на юго-востоке — сёла Тазен-Кала и Юкерчу-Гонха, на юго-западе — сёла Дышне-Ведено, Ведено и Октябрьское.

История 
Эрсеной представляет собой отдельный чеченский тайп. Название, тайпа и населённого пункта, вероятно, восходит к чеченскому — арса (арсанаш) — «можжевельник».

В период с 1944 по 1958 год, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название Кидеро и входило в состав Веденского района ДАССР.

В 1958 году с восстановлением Чечено-Ингушской АССР, селу было возвращено его прежнее название — Эрсеной.

Население

Примечания 

Населённые пункты Веденского района